ECJ kann stehen für:

 Europäischer Gerichtshof, englische Abkürzung von European Court of Justice
 Eclipse 400, ursprüngliche Bezeichnung Eclipse Concept Jet, ein Flugzeugtyp

Abkürzung